«Пока не высохнут слёзы» () — дебютный фильм Вонга Карвая.

Сюжет 

Перевод китайского названия фильма — «Кармен из Монг-Кока».

Живут два брата. «Большой брат» — член триады, младший брат всегда попадает во всякие неприятности, так что старшему приходится постоянно его выручать. Старший брат имеет достаточный авторитет, но ему не хватает амбициозности, чтобы подняться выше в преступном сообществе. Однажды он встречает свою кузину из Коулуна и влюбляется в неё, даже думает о том, чтобы начать нормальную жизнь.

В ролях 
Энди Лау /Andy Lau/, Мэгги Чун /Maggie Cheung/, Джеки Чун /Jacky Cheung/, Уильям Чэнг /William Chang/, Кау Лэм /Kau Lam/, Роналд Вонг /Ronald Wong/

Ссылки 
 
  
 
 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы Вонга Карвая
Фильмы на кантонском языке
Фильмы на языке путунхуа
Дебютные фильмы кинорежиссёров